NNR steht für:

 Nebennierenrinde, siehe Nebenniere #Nebennierenrinde
 Nordic Nutrition Recommendations (Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr der nordeuropäischen Länder), siehe Recommended Daily Allowance
 Nürnberg Rangierbahnhof (DS100-Code)
 Flugplatz Connemara (IATA-Code)

nnr steht für:
 Narangga (ISO-639-3-Code), eine der australischen Sprachen

NNR